The Dutch Masters: Rembrandt è un documentario del 2000 basato sulla vita del pittore olandese Rembrandt Harmenszoon Van Rijn.

Collegamenti esterni
 

Film documentari biografici
Film documentari britannici
Film su Rembrandt